Muldowney ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Muldowney (* 1952), britischer Komponist
 Michael Joseph Muldowney (1889–1947), US-amerikanischer Politiker
 Shirley Muldowney (* 1940), US-amerikanische Rennfahrerin